Le Tronchet pode se referir a:
 Le Tronchet (Ille-et-Vilaine)
 Le Tronchet (Sarthe)

Desambiguações de topônimos